Bossaerts ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Bossaerts (* 1960), belgisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Mathias Bossaerts (* 1996), belgischer Fußballspieler
 Willem Bossaerts (* 1941), belgischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Bossarts